Айтейский сельский округ () — административно-территориальное образование в Карасайском районе Алматинской области Казахстана.

Административный центр сельского округа находится в селе Айтей.

История 
Айтейский сельский округ был образован решением маслихата Алматинской области от 12 апреля 2013 года № 15-102 и постановлением акимата Алматинской области от 12 апреля 2013 года № 112 (зарегистрировано Департаментом юстиции Алматинской области 24 апреля 2013 года № 2348):
в новообразованный Айтейский сельский округ из административного подчинения города Каскелена было передано село Айтей, а сёла Енбекши, Уштерек, Сауыншы и Кумарал были переданы из состава Ушконырского сельского округа; центром Айтейского сельского округа было определено село Айтей.

Населённые пункты 
В составе сельского округа 5 населённых пунктов (указана численность населения на 2013 год):
 село Айтей () 5746 жит., в состав села входит пос. Лесхоз ()
 село Енбекши () 2809 жит.
 село Кумарал () 749 жит.
 село Сауыншы () 294 жит.
 село Уштерек () 988 жит.

На территории сельского округа располагаются дачные массивы Арай и Дархан.

Территория 
Территория сельского округа составляет 8506,99 га, в том числе земли населённых пунктов – 895,735 га.

Объекты образования 
На территории сельского округа 3 средних школы:
 «Коммунальное Государственное Учреждение «Средняя школа имени Б.Косынова  с дошкольным мини-центром» (в селе Айтей)
 «Коммунальное Государственное Учреждение «Средняя школа Енбекши с дошкольным мини-центром» (в селе Енбекши)
 «Коммунальное Государственное Учреждение «Средняя школа имени Уштерек с дошкольным мини-центром» (в селе Уштерек)

На территории сельского округа 5 детских садов:
 в селе Айтей: «Жануя садик», «Гульдаурен садик», «Нұрайым садик», «Мектеп аралық мини центр»
 в селе Уштерек: «Мансия садик»

Объекты здравоохранения 
 «Врачебная амбулатория Айтей» и фельдшерско-акушерский пункт
 «Врачебная амбулатория Енбекши»

Водоснабжение 
Централизованное водоснабжение имеется во всех пяти населённых пунктах сельского округа.

Почтовые отделения 
На территории сельского округа 3 отделения АО «КАЗПОЧТА»:
 B43E6K7 (старый индекс 040942) в селе Айтей
 (старый индекс 041948) в селе Уштерек
 (старый индекс 040913) в селе Енбекши

Примечания

Ссылки 
 Сведения об Айтейском сельском округе на сайте Карасайского района 

Сельские округа Карасайского района